The Only Way Out – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Only Way Out – cortometraggio del 1926 diretto da Charles Barnett
 The Only Way Out – film per la televisione del 1993 diretto da Rod Hardy